Kümpfel ist der Familienname von:
 Harald Kümpfel (* 1963), deutscher Komponist vor allem von Filmmusik
 Ilse Kümpfel-Schliekmann alias Ponkie (1926–2021), deutsche Journalistin und Filmkritikerin
 Karin Kümpfel alias Petra Perle (* 1962 oder 1963), deutsche Künstlerin
 Uli Kümpfel (* 1957), deutscher Komponist, Bruder von Harald Kümpfel